Junction kan syfta på:

 Junction (datorspel)

Geografi

Marshallöarna 

 Erikub, atoll, Marshallöarna,

Nya Zeeland 

 Junction (berg), Tasman, 
 Junction (bergstopp), Canterbury, Selwyn District,

USA 

 Junction, Illinois, ort, Gallatin County, 
 Junction, Texas, countyhuvudort, Kimble County, 
 Junction, Utah, countyhuvudort, Piute County,

Se även 
 Junction City

Robotskapade Marshallöarnaförgreningar
Robotskapade Nya Zeelandförgreningar
Robotskapade USAförgreningar